Mads Hansen kan syfta på bland andra:

* Mads Hansen (1834–1880), dansk författare
 Mads Hansen (född 1977), dansk handbollsdomare
 Mads Hansen (född 1978), norsk ishockeyspelare 
 Mads Hansen (född 1984), norsk fotbollsspelare